Crno jezero je jezero u kanjonu Grmuši u Bosni i Hercegovini. 

Jezero je krški izvor. Nalazi se 5 km od Bosanske Krupe. 

Iako je bistro, zbog toga što je duboko i toga što se stalno nalazi u osoju, tamno je, pa je dobilo naziv Crno jezero.

Vanjske poveznice 
Una i Pounje

Jezera u Bosni i Hercegovini